Svartån är ett av Sveriges allra vanligaste ånamn, och även ett vanligt namn på vattendrag i Finland.

Sverige  
 Svartån, Bjuråker – ett högerbiflöde till Svågan i norra Hälsingland.
 Svartån, Gästrikland – ett källflöde till Testeboån i norra Gästrikland och södra Hälsingland. 
 Svartån, Närke – genom västra Närke till Örebro och Hjälmaren.
 Svartån, Ramsjö – är ett tillflöde till Hennan i nordvästra Hälsingland.
 Svartån, Skåne – från Krageholmssjön till Östersjön vid Svarte.
 Svartån, Värmland – från Bosjön nordväst om Filipstad till Grässjön söder om Hagfors.
 Svartån, Västmanland – från norra Västmanland till Mälaren vid Västerås.
 Svartån, Östergötland – från norra Småland via Sommen till Roxen.
 Svartån, Halland – ett biflöde till Högvadsån i Halland.
 Svartån, Ölman – en cirka 20 km lång vänsterbiflod till Ölman i södra Värmland i Göta älvs avrinningsområde
 Svartån, Gopån – ett källflöde till Gopån i södra Hälsingland.
 Svartån, Tvärån – ett biflöde till Tvärån, som i sin tur är ett biflöde till Byskeälven
 Svartån, Lustån – biflöde till Lustån
 Svartån, Hemgravsån – biflöde till Hemgravsån i Ljungans avrinningsområde
 Svartån, Foskvattenån – biflöde till Foskvattenån i Indalsälvens avrinningsområde
 Svartån, Öjungsån – biflöde till Öjungsån i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Västerhocklan – biflöde till Västerhocklan i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Enan – biflöde till Enan i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Ljusnan – biflöde till Ljusnan i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Sikån – biflöde till Sikån i Rickleåns avrinningsområde
 Svartån, Bräckeån – biflöde till Bräckeån i Näskeåns avrinningsområde
 Svartån, Kölån – biflöde till Kölån i Harmångersåns avrinningsområde
 Svartån, Svågan – biflöde till Svågan i Delångersåns avrinningsområde
 Svartån, Öjungsån – biflöde till Öjungsån i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Voxnan – biflöde till Voxnan i Ljusnans avrinningsområde
 Svartån, Bivarödsån – biflöde till Bivarödsån i Helge ås avrinningsområde
 Svartån, Rammbäcken – biflöde till Rammbäcken i Ätrans avrinningsområde
 Svartån, Säveån – biflöde till Säveån i Göta älvs avrinningsområde
 Svartån, Sjöråsån – biflöde till Sjöråsån i Göta älvs avrinningsområde
 Svartån, Tidan – biflöde till Tidan i Göta älvs avrinningsområde
 Svartån, Göta älv – biflöde till Göta älv i Göta älvs avrinningsområde

Finland  
 Svartån, Nyland – en å i Karis och Pojo i västra Nyland 
 Svartå bruk – ligger vid denna å, se Svartå, Raseborg
 Svartsån – en å i Borgå i östra Nyland